Lammertink ist der Familienname folgender Personen:

Harry Lammertink (1932–1996), niederländischer Cartoonist
Jos Lammertink (* 1958), niederländischer Radrennfahrer
Martjan Lammertink (* 1971), niederländischer Ornithologe
Maurits Lammertink (* 1990), niederländischer Radrennfahrer
Steven Lammertink (* 1993), niederländischer Radrennfahrer